Jonny O'Mara e Ken Skupski erano i detentori del titolo ma entrambi hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Rafael Matos e David Vega Hernández hanno sconfitto Fabian Fallert e Oscar Otte con il punteggio di 3-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinale) 
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (campioni)

  Francisco Cabral /  Jamie Murray (primo turno) 
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (semifinale)

Wildcard 

  Aleksandr Donski /  Aleksandar Lazarov (quarti di finale)

  Yanaki Milev /  Petr Nesterov (quarti di finale)

Alternate 

  Jack Vance /  Jamie Vance (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2022